El Niño, fenomen meteorològic de l'Oceà Pacífic
 El Niño (pel·lícula), pel·lícula espanyola dirigida per Daniel Monzón, amb guió del mateix Montsó i de Jorge Guerricaechevarría
 Niño costero, fenomen caracteritzat per l'escalfament anòmal del mar focalitzat en les costes del Perú i l'Equador
 Germans Niño, família de mariners, que van participar activament en el descobriment d'Amèrica 
 Biografies:
 El Niño (MC), mestre de cerimònies malagueny, membre de Tríada juntament amb Jefe de la M i Ijah 
 Andrés Niño (Moguer, 1475 - San Miguel, El Salvador, ~1530), mariner castellà, membre d'una família de destacats navegants de Moguer que participà en diverses expedicions per les costes d'Amèrica Central
 Ángel Niño Quesada (Villablino, 1984), polític i consultor espanyol, regidor de l'Ajuntament de Madrid des de 2019 
 Felipa Niño Mas (Benavente, Zamora, 1902 - Madrid, 1992), doctora en filosofia i lletres i professora d'institut 
 Fernando Niño, diversos personatges
 Juan Pablo Niño Castellano (Rota, 1978), futbolista andalús que ocupa la posició de migcampista
 Peralonso Niño o Pero Alonso Niño (1468? - 1502), navegant i descobridor espanyol 
 Rafael Antonio Niño Munévar (Cucaita, Boyacá, 1949), ciclista colombià que va córrer entre 1970 i 1982
 Santiago Niño Becerra (Barcelona, 1951), economista català i catedràtic a la Universitat Ramon Llull de Barcelona
 Víctor Niño Corredor (Paipa, Boyacá, 1973), ciclista colombià